

Geografia 
 Triumph (Idaho)
 Triumph (Illinois)
 Triumph (Luisiana)
 Triumph (Guyana)

Empreses 
 Triumph Engineering Co Ltd, empresa britànica de motocicletes activa entre 1885 i 1983
 Norton Villiers Triumph, empresa britànica de motocicletes activa entre 1972 i 1978
 Triumph Motorcycles Ltd, empresa britànica de motocicletes activa des de 1984
 Triumph-Werke Nürnberg AG, empresa alemanya de motocicletes activa entre 1886 i 1956
 Triumph Motor Company, empresa britànica d'automòbils

Altres 
 Triumph (banda), banda de heavy metal canadenca.